Ezen a néven két író is ismert az ókori Rómából:

 Idősebb Plinius (23 vége vagy 24 eleje – 79. augusztus 25.), római író, polihisztor.
 Ifjabb Plinius (61–112), római író, idősebb Plinius unokaöccse.